LI poate fi:

 Litiu, element chimic cu simbolul Li
 Liechtenstein, codul ISO al acestei țări
 .li, domeniu de internet de nivel superior, pentru Liechtenstein
 Liberia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Livorno, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba limburgheză, codul ISO 639-1
 Ii (chirilic), literă a alfabetului chirilic
 Li (unitate) (里), o unitate de măsură tradițională a distanței în China
 Li Po, poet chinez din secolul 8
 Li Yu (scriitor), dramaturg, romancier și editor chinez din secolul 17
 Long Island, abrevierea numelui
 <li>, element HTML folosit pentru creare de liste

Vezi și 
 Lee

Legături externe 
  „li” la acronymfinder.com